Baden (activiteit), het nemen van een bad ten behoeve van hygiëne dan wel ontspanning
 Willem van Baden (1792-1859), Duits adellijk persoon
 Willem van Baden (1829-1897), Duits adellijk persoon

Plaatsen
Duitsland:
 Baden-Baden (tot 1931 Baden genoemd), een stadsdistrict in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Markgraafschap Baden-Baden, een historisch markgraafschap. Later verenigd met Baden-Durlach tot Baden (land)
 Markgraafschap Baden-Durlach, een historisch markgraafschap. Later verenigd met Baden-Baden tot Baden (land)
 Baden (land), een historisch regio in Duitsland
 Baden (wijnstreek), hiernaar vernoemd
 Markgraafschap Baden (1112-1535), een markgraafschap in het Heilige Roomse Rijk
 Markgraafschap Baden (1771-1803), een markgraafschap in het Heilige Roomse Rijk
 Keurvorstendom Baden, een keurvorstendom  het Heilige Roomse Rijk
 Groothertogdom Baden,  een groothertogdom in de Rijnbond, de Duitse Bond en het Duitse Keizerrijk
 Republiek Baden, de republiek in Baden die ontstond na de Eerste Wereldoorlog

Frankrijk:
 Baden (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Morbihan

Oostenrijk:
 Baden bei Wien, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
 Baden (district, Oostenrijk), een district in Oostenrijk

Zwitserland:
 Baden (kanton), een historisch kanton.
 Baden (district, Zwitserland), een district in Zwitserland
 Baden (Zwitserland), een gemeente (de hoofdplaats van de vorige gemeente)

Verenigde Staten:
 Baden (Pennsylvania)